Геоенерге́тика (рос.геоэнергетика, англ. geoenergetics, нім. Geoenergetik f) — галузь енергетики, пов'язана з використанням глибинного тепла земної кори.

Див. також 

 термальні води.

Література 

 

Геотермальна енергетика